Pisco est une ville et un district du Pérou.
 La province de Pisco est une province péruvienne dont Pisco est la capitale.
 Le río Pisco est un fleuve du Pérou qui se jette dans l'Océan Pacifique au nord de Pisco.
 Le Nevado Pisco (5 752 m) est un sommet de la Cordillère Blanche au Pérou.
  est un village chilien de la Vallée de l'Elqui.
 Le pisco est une boisson alcoolisée péruvienne et chilienne.
 Pisco est un télescope servant à la photométrie installé sur le télescope Leonhard Euler (télescope suisse à La Silla).